

Portugal 
 Monforte — município do distrito de Portalegre
 Monforte de Rio Livre — antigo concelho, atualmente parte de Chaves

Freguesias e ex-freguesias 
 Monforte (freguesia) — no concelho de Monforte
 Monforte da Beira — no concelho de Castelo Branco
 Bobadela (Chaves)
 Santo António de Monforte —  no concelho de Castelo Branco

Municípios de Espanha 
 Monforte de Lemos — na província de Lugo, Galiza
 Monforte de Moyuela — na província de Teruel, Aragão
 Monforte de la Sierra — na província de Salamanca, Castela e Leão
 Monforte del Cid — na província de Alicante, Comunidade Valenciana

Itália 
 Monforte d'Alba — na província de Cuneo
 Monforte San Giorgio — na província de Messina, Sicília
 Fragneto Monforte — na província de Benevento

Ver também 
 Monfortinho — freguesia de Idanha-a-Nova, Portugal

Desambiguações de topônimos